Акциони́зм — форма современного искусства, возникшая в 1960-е годы в Западной Европе. 

Стремление стереть грань между искусством и действительностью приводит к поискам новых способов художественного выражения, придающих динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действие (акцию). Акция (или искусство акции) становится общим понятием для художественных практик, в которых акцент переносится с самого произведения на процесс его создания. В акционизме художник как правило становится субъектом и/или объектом художественного произведения. Близкими к акционизму формами являются хэппенинг, перформанс, эвент, искусство действия, искусство демонстрации и ряд других форм.

История возникновения 
Временной контекст требует от деятелей искусства создания новых средств художественного выражения. Акционизм родился из изучения художниками своего тела, а также из стремления разными способами провоцировать зрителя, вовлекая его в свое произведение. В акционизме тело художника представляет собой холст, который будет являться объектом искусства, а сам художник предстанет в виде инструмента. Как говорилось ранее, понятие «акционизм» возникло в 1960-х годах на территории Западной Европы. Происходит от латинского «actio», что означает «деятельность», «действие», «деяние». 

Зарождение тенденции к появлению акционизма, создание некого открытого акта творческого действа, можно отметить еще в «танцах» вокруг холста американского абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока. Такое влиятельное направление как абстрактный экспрессионизм складывалось на протяжении двадцати лет: оно возникло раньше течения акционизма, а именно в 1940-1950- годах XX века. В данном направлении можно условно выделить два подстиля: живопись действия и живопись цветового поля. В контексте акционизма, идейная концепция живописи действия хорошо с ним резонирует. Возникнув из сюрреализма, живопись действия акцентировала внимание на важности экспрессивного жеста, проявляемого в момент создания произведения. Отметим, что данный подстиль также можно соотнести с идеями акционизма, проведя параллель в отношении важности и первостепенности творческого процесса над получаемым результатом.  

Истоки акционизма следует искать в выступлениях дадаистов и сюрреалистов, деятельности абстракционистов (в частности Поллока), в опытах «живых картин» Кляйна. В 1950—1960-х акционизм выходит на новый уровень, превращаясь в театральное действие, заявляет о себе декларациями, обосновывающее создание четырёхмерного искусства, развивающегося во времени и пространстве. Хэппенинги и перформансы играют особую роль в движении акционизма.

Одним из первых прототипов акционистского искусства становится демонстрация уже ранее упоминавшегося Ива Кляйна. Кляйн создавал «живые картины» - работы, в которых в качестве инструмента нанесения краски он использовал отпечатки тел на холсте. Публичная демонстрация одной из таких работ (антропометрий) состоялась в марте 1960-го года в Париже. Музыкальным фоном для этого действа была выбрана «Монотонная симфония», написанная самим художником в 1949 году. Три обнаженные модели, сначала раскрасив себя в синий цвет, оставляли отпечатки своих тел на холстах. После этого публика, наблюдавшая за действием и состоявшая из художников, коллекционеров и критиков, была приглашена принять участие в общей дискуссии. Таким образом, выводя искусство из плоскости холста и театрализируя процесс создания работ, Ив Кляйн точно предсказал появление и стоял у истоков течения акционизма. 

Широкое распространение акционизма произошло в Австрии. Выделяют направление «венский акционизм». Членами группы были Гюнтер Брус, Отто Мюль и Герман Нитч.

В России образовалось свое течение: «московский акционизм». Его представляли такие деятели искусства, как Александр Бренер, Олег Кулик, Авдей Тер-Оганьян, Анатолий Осмоловский, а также Движение Э.Т.И. Александр Бренер стал проводить первые акции в 1990-х годах, когда распался СССР. Его первыми акциями были акции, обличающие капитализм. Проводил он их, что символично,  возле «Макдональдса» на Пушкинской площади. Например, в рамках воплощения одной из идей, а именно перфоманса «Языки», соратники Александра Бренера купили в ресторане «Макдональдс» молочные коктейли и соусы, взяли художника на руки, и, облив его принесенными продуктами, стали слизывать с его одежды получившуюся смесь. Анатолий Осмоловский, по воспоминаниям Олега Кулика, проводил «...революционные какие-то акции: залезал на памятник Маяковскому и курил на нем сигары. Здесь было много метафор: большой революционер и маленькие современные революционеры, которые сидят на плечах великих отцов».Стремление стереть грань между искусством и действительностью приводит к поискам новых способов художественного выражения, придающих динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действие (акцию).

По мнению левого контркультурного деятеля А. Цветкова,авангардной практикой остается акционизм, то есть вторжение радикального художника на не готовую к этому публичную территорию с последующим скандалом, провоцирующим власть реагировать, а зрителя — думать. Наибольшего успеха в этой области добился Кристоф Шлингензиф, начинавший как театральный режиссёр и телеведущий, но бросивший все прежние занятия ради арт-экстремизма. В один прекрасный день он призвал немецких бездомных и сочувствующих им собраться на берегу Вольфгангзее и дружно войти в воду, чтобы озеро вышло из берегов и затопило стоящую рядом резиденцию канцлера Коля.

См. также 
 Венский акционизм

 Художники

 Марина Абрамович
 Вито Аккончи
 Отмар Бауэр
 Крис Бёрдан
 Гюнтер Брус
 Гутай (группа)
 Ив Кляйн
 Курт Крен
 Брюс Маклин
 Алекс Млынарчик
 Марико Мори
 Мило Мойре
 Отто Мюле
 Брюс Науман
 Герман Нич
 Деннис Оппенгейм
 Джина Пан
 Джордж Пассмор
 Дженезис Пи-Орридж
 Джексон Поллок
 Гилберт Прош
 Боряна Росса
 Боб Фланаган
 Хильда Крон Хьюз
 Рудольф Шварцкоглер
 ХА Шульт

 Российские художники

 Pussy Riot (группа)
 Александр Бренер
 Война (арт-группа)
 Елена Ковылина
 Олег Кулик
 Юрий Лейдерман
 Артём Лоскутов
 Олег Мавроматти
 Антон Николаев
 Леонид Николаев (1983—2015)
 Пётр Павленский
 Дмитрий Пименов
 Авдей Тер-Оганьян

Примечания

Литература 

 Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней
 Брэндон Тейлор. Актуальное искусство. 1970—2005. — : Слово, 2006. — 256 с. — ISBN 5-85050-884-8.
 Ковалев А. Российский акционизм. 1990—2000.
 Петров В. О. Акционизм в искусстве XX века: генезис // Новый университет. Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. — 2015. — № 11-12 (56-57). С. 30-36.
 Петров В. О. Дирижерский акционизм в произведениях инструментального театра // Музыковедение. — 2016. — № 2. С. 8-14.
 Петров В. О. Музыкальный акционизм: определение и разновидности // Приношение Альфреду Гарриевичу Шнитке: Сб. статей по материалам Всероссийских научных чтений, посвященных 80-летию со дня рождения композитора, 23-24 октября 2014 года. — Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2015. С. 126—134.
 Петров В. О. Перформанс и хэппенинг — основные жанры акционизма в искусстве XX века // Искусствоведение в контексте других наук в России и за рубежом: параллели и взаимодействия: Сб. материалов Международной научной конференции 13-18 апреля 2015 года / Ред.-сост. Г. Р. Консон. — М.: Liteo, 2014. С. 348—357.
 Современное искусство и как перестать его бояться / Сергей Гущин, Александр Щуренков. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 240 с. : ил. — (История и наука Рунета. Лекции).

Ссылки 
 Выставка «Российское искусство 1980—1990-х годов» — Акционизм
 Performance Art artists & art

Формы и средства современного искусства